Fußball-Bundesliga 1992/1993 vanns av Werder Bremen före Bayern München och Eintracht Frankfurt.

Bremen ledde inför slutomgången tabellen på bättre målskillnad (+1) än Bayern München. En klar seger borta mot Stuttgart räckte då Bayern samtidigt bara fick 3-3 borta mot FC Köln.

Tabell

Anmärkningslista

Källor

Noter 

1992 i Tyskland
1993 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1992/1993
1992/1993